Владимир Васильевич Преображенский (1846—1905) — русский математик.

Биография 
Среднее образование получил в Симбирской гимназии (1859—1864). Затем, начав учиться в Санкт-Петербургском университете (1864—1866), учился и окончил Московский университет — математическое отделение физико-математического факультета (1866—1868). По окончании курса был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию и после сдачи магистерского экзамена был командирован за границу. В 1874 году защитил в Московском университете магистерскую диссертацию «Об интегрировании уравнений с частными производными высших порядков», а в 1879 году в Новороссийском университете — докторскую «О логарифмическом потенциале».

Начал преподавать в Московском техническом училище, на Лубянских женских курсах и в 6-й московской гимназии; был доцентом (1876—1882) и потом профессором (1889—1905) Новороссийского университета, профессором Казанского университета (1884—1887) и приват-доцентом Санкт-Петербургского университета (1888—1889). Был членом Санкт-Петербургского математического общества.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Митрофаниевском кладбище.

Публикации 
 «Частный случай движения жидкой площади» («Математический сборник», т. IV, 1868)
 «Об устойчивости равновесия твердого тела под действием центральной силы» («Труды II съезда естествоиспытателей»)
 «Об интегрировании уравнений с частными производными высших порядков» («Математический Сборник», т. VII, 1874)
 «О логарифмическом потенциале» («Записки Императорского Новороссийского университета», т. XXVIII; отд. изд. — Одесса: тип. Г. Ульриха, 1879. — 75 с.)
 «Об интегрировании Лапласова уравнения с помощью кватернионов» («Труды VI съезда естествоиспытателей»)
 Дифференциальное исчисление: Лекции… — Одесса: тип. П. Францова, 1882. — 88 с.
 О начале наименьшего действия: (По поводу ст. проф. Е. Ф. Сабинина). — СПб.: тип. В. Демакова, 1888
 Элементарный вывод формулы маятника // «Журнал Физико-Химического Общества», 1884
 Дифференциальный воздушный калориметр // «Журнал Физико-Химического Общества», 1884
 Геометрическая теория преломления света: (Опыт элементарного изложения без помощи тригонометрии). — М.: тип. А.А. Карцева, 1884. — 48 с. : черт.
 Сложение произведений без помощи умножения // «Протоколы математической Секции Казанского общества естествоиспытателей», 1886
 Применение начала живых сил к движению машин. — СПб.: тип. В. Демакова, [1889]. — 24 с. : черт.
 Разностное исчисление: Лекции, чит. в Новорос. ун-те орд. проф. В. Преображенским в 1890/91 ак. г. — Одесса: типо-лит. «Одес. вестн.», 1891. — 123 с. : черт.
 Интегральное исчисление: Курс лекций, чит. в Новорос. ун-те в 1891-92 уч. г. проф. В. В. Преображенским. Ч. 1-2. — Одесса: типо-лит. В. Кирхнера, 1891—1892.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Публикации в базе данных Math-Net.Ru 

Выпускники Симбирской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Лубянских женских курсов
Профессора Императорского Казанского университета
Математики по алфавиту
Математики Российской империи
Похороненные на Митрофаниевском кладбище
Члены Санкт-Петербургского математического общества